Шатле́:

 Шатле (, от ) — в средневековой Франции небольшой укреплённый рыцарский замок, его правитель — шателен (кастелян). Позже — здание, где королевские судьи чинили суд, и тюрьма при нём.

Объекты в Париже 
 Малый Шатле — замок, затем городская тюрьма рядом с Малым мостом. Основана в IX веке, снесена в 1782 году.
 Большой Шатле — замок, затем здание суда и резиденция парижского прево, снесен в начале XIX века.
 Площадь Шатле — площадь на месте Большого Шатле.
 Театр Шатле — театр на площади Шатле.
 «Шатле» — станция парижского метро на одноимённой площади.
 «Шатле — Ле-Аль» (Châtelet — Les Halles) — подземный вокзал RER с выходом на станции метро «Шатле» и «Ле-Аль».

Другие географические объекты 
 Шатле — город в Бельгии.
 Шатле — приток Сены (см. Châtelet (rivière))

Персоналии 
 Эмили дю Шатле (1706—1749) — французский математик и физик.
 Франсуа Шатле — французский историк.

Примечания